Siljetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Siljetjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Siljetjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn